Boa steht für:
 Boas (Familie) (Boidae), die Familie der Riesenschlangen
 Boaschlangen oder Echte Boas (Boinae), eine Unterfamilie der Boas
 Sandboas (Erycinae), eine Unterfamilie der Boas
 Zwergboas (Charininae, früher Ungaliophiinae), eine Unterfamilie der Boas
 Boa, Schlangengattung mit vier Arten, darunter die bekannt Abgottschlange
 Boa (Schal), ein langes, schalähnliches Kleidungsstück
 Boa (Webserver), ein freier Webserver
 Boa (Ethnie), eine Ethnie aus der Demokratischen Republik Kongo
 Boa-Kurzschwert, ein afrikanischer Dolch
 Boa (Rote Barat), ein indonesisches Dorf auf der Insel Roti, Distrikt Rote Barat
 Boa, alternativer US-Verleihtitel des Horrorfilms New Alcatraz (2001)

Boa ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Boa (1930–2004), kanadischer Schauspieler
 Gilmour Boa (1924–1973), kanadischer Sportschütze
 Kwon Boa, bürgerlicher Name von BoA (* 1986), südkoreanische Popsängerin
 Luís Boa Morte (* 1977), portugiesischer Fußballspieler
 Phillip Boa (* 1963), deutscher Popmusiker

boa steht für:
 Bora (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Bora (Ethnie) in Kolumbien

bôa steht für:
 bôa, britische Rockband

BOA steht für:
 Baden-Württembergisches Online-Archiv
 Baltic Open Air, ein Musikfestival in Schleswig-Holstein
 BOA Group, deutsches metallverarbeitendes Unternehmen
 Bora-Argon 18, ein deutsches UCI-Radsportteam
 Born-Oppenheimer-Approximation, Näherung zur Vereinfachung der Schrödingergleichung von Systemen aus mehreren Teilchen
 British Olympic Association, das Nationale Olympische Komitee des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland
 Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen
 BOA (Zeitschrift), deutsche Zweimonats-Zeitschrift

BoA steht für:
 Bank of America, US-amerikanisches Kreditinstitut
 Banner of Arms, eine englische Bezeichnung aus der Flaggenkunde, siehe Wappenbanner
 Belastungsorientierte Auftragsfreigabe, erfüllt eine Teilfunktion der Fertigungssteuerung
 Boliviana de Aviación, eine bolivianische Fluggesellschaft
 Braunkohlekraftwerk mit optimierter Anlagentechnik, ein Kohlekraftwerk mit höherem Wirkungsgrad

Siehe auch:
 Boa vs. Python

Abkürzung